Thủ Thừa (huyện in Long An)
 Thủ Thừa (Thủ Thừa, Long An)